Sigma Alpha Epsilon Fraternity House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Sigma Alpha Epsilon Fraternity House (Idaho), ID-Nr. 93001335
 Sigma Alpha Epsilon Fraternity House (Illinois), ID-Nr. 90000113